

Persone
 Adrian Gheorghiu (1981) – calciatore rumeno
 Angela Gheorghiu, nata Burlacu (1965) – soprano rumena
 Dumitru Gheorghiu (1904-...) – bobbista rumeno
 Florin Gheorghiu (1944) – scacchista rumeno
 Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-1965) – politico e ferroviere rumeno
 Ştefan Gheorghiu (1926-2010) – musicista, violinista e docente rumeno

Altro
 Accademia Ștefan Gheorghiu – università politica di Bucarest